Příjmení Hobl nese více různých osobností:

 Alena Hoblová (* 1940) – česká akademická malířka, kostýmní a scénická výtvarnice
 Barbora Hoblová (1852–1923) – národopisná sběratelka
 Pavel Hobl (1935–2007) – český režisér